Kirschappen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Kirschappen, Kreis Fischhausen/Samland: Druschba (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk
 Kirschappen, Kreis Königsberg/Samland: Pridoroschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk